Dlouhý má více významů:

Příjmení 
mužská podoba
 Bedřich Dlouhý (* 1932) – český malíř
 Dan Dlouhý (* 1965) – český hudební skladatel
 František Dlouhý – rozcestník
 Jaromír Dlouhý – rozcestník
 Jaroslav Dlouhý, pseudonym Jan Bělina (1869–1929) – český římskokatolický kněz litoměřické diecéze, arciděkan, spisovatel
 Lukáš Dlouhý (* 1983) – český tenista
 Martin Dlouhý (* 1969) – český hudební skladatel a publicista
 Michal Dlouhý – rozcestník
 Milan Dlouhý (* 1938) – český hudební skladatel a pedagog
 Oliver Dlouhý (* 1988) – český podnikatel
 Pavel Dlouhý (rozcestník) – rozcestník
 Radek Dlouhý (* 1982) – český hokejista
 Vladimír Dlouhý – rozcestník
 Zdeněk Dlouhý, uměleckým jménem Zdeněk Adla (1910–1990) – český spisovatel, novinář a grafik

ženská podoba
 Barbora Dlouhá (* 1960) – česká herečka, animátorka a režisérka animovaných filmů
 Nina Dlouhá (* 1935) – česká muzikoložka a hudební publicistka

Místopisný název 

sídlo
 Dlouhý (Slavíkov), část obce Slavíkov v okrese Havlíčkův Brod
 Dlouhý (Záhoří), část obce Záhoří v okrese Semily
 Dlouhý Bor, část obce Nová Pec v okrese Prachatice
 Dlouhý Důl, část města Krásná Lípa v okrese Děčín
 Dlouhý Grün, dřívější název dvou obcí
 Dlouhý Luh, zaniklá vesnice ve vojenském újezdu Hradiště v okrese Karlovy Vary
 Dlouhý Most, obec v okrese Liberec (další významy v rozcestníku Dlouhý most)
 Dlouhý Újezd, obec v okrese Tachov

ostatní místa
 Dlouhý hřeben – hřeben v Krkonoších
 Dlouhý potok – více míst
 Dlouhý rybník – více míst
 Dlouhý vrch – více míst

Ostatní 
umělecká díla
 Dlouhý (pohádková postava) – hlavní postava z pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký
 Dlouhý, Široký a Krátkozraký – divadelní hra z repertoáru Divadla Járy Cimrmana
 Dlouhý John Silver – jedna z hlavních postav Stevensonova románu Ostrov pokladů
 Dlouhý lov – román francouzského spisovatele Pierre Pelota

jiné
 Dlouhý dům
 Dlouhý chvost
 Dlouhý meč
 Dlouhý pochod (rozcestník)
 Dlouhý prodej

Podobný název 
 Dlouhá (rozcestník)
 Dlouhé

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Rozcestníky - místopisné jméno